Il singolare del torneo di tennis Mantova Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Hipperdinger che ha battuto in finale Jean-Baptiste Perlant 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Federico Luzzi (primo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)
 Gorka Fraile (secondo turno)
 Stefano Tarallo (secondo turno)

 Giorgio Galimberti (secondo turno)
 Assente
 Filippo Messori (secondo turno)
 Elia Grossi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2001